Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2008 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 19 апреля 2008 года в Инсбруке (Австрия) и Саппоро (Япония). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2009 года. Команды, занявшие в группах последние места, перешли во второй дивизион чемпионата мира 2009 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборные Хорватии и Республики Корея пришли из второго дивизиона, сборные Австрии и Украины пришли из ТОП-дивизиона, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сергей Огурешников
 Защитник:  Артём Аргоков
 Нападающий:  Дитер Кальт

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Дитер Кальт
  Константин Касаткин
  Сон Хо Сён
  Дуг Стинстра
  Рафал Радзишевский
  Грег Чамберс

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+9).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ваня Белич
 Защитник:  Аарон Келлер
 Нападающий:  Кристиан Палкович

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Алексей Терентьев
  Кристиан Палкович
  Такахито Судзуки
  Нериюс Дауксявичюс
  Константин Касянчук
  Ваня Белич

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Апрель 2008 года
Спорт в Австрии в 2008 году
Спорт в Японии в 2008 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Японии
Международные спортивные соревнования в Саппоро
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира в Японии